szanta – pieśń żeglarska
 szanta (Marrubium) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych